Chisanga ist der Familienname folgender Personen:

 Patrick Chisanga (* 1971), Bischof von Mansa
 Majory Chisanga (* 1997), sambische Sprinterin
 Sydney Chisanga, Politiker in Sambia